Chepngetich ist der Familienname folgender Personen:

 Rosefline Chepngetich (* 1997), kenianische Hindernisläuferin
 Ruth Chepngetich (* 1994), kenianische Langstreckenläuferin